Bjarne Hansen – arbitro di calcio
 Bjarne Hansen – calciatore norvegese (1894-1915)
 Bjarne Hansen – calciatore norvegese (1929-2023)
 Bjarne Hansen – illustratore danese